Az 1978-as U20-as jégkorong-világbajnokságot 1977. december 22. és 1978. január 3. között rendezték meg kanadai, Montréalban és Québec City-ben. A tornát a szovjet válogatott nyerte meg, az ezüstérmet Svédország szerezte meg, Kanada pedig bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
Az 1978-as világbajnokság során a részt vevő országokat két négyes csoportba osztották, amelyen belül minden válogatott játszott mindenkivel. Mindkét csoport első két helyezettje bejutott az éremért folyó küzdelembe (A csoport), míg az utolsó két helyezett a B csoportba került, ezt követően újra játszottak egymással a csapatok. Az A csoport első és második helyezettje végül a döntőben játszott az aranyéremért.

Első forduló

Arany csoport

Kék csoport

Bajnoki forduló

B csoport

A csoport

Döntő

Végeredmény 

Svájc kiesett a főcsoportból, és 1979-ben a B csoportban versenyzett (a helyére a norvég válogatott érkezett).

Pontkirályok

Díjak

Külső hivatkozások 
 1977–81 World Junior Hockey Championships
 Championnat du monde 1978 des moins de 20 ans

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20